Il existe deux écoles de Cologne
 l'école de Cologne groupement artistique de peinture, orfèvrerie, vitrail du  et 
 l'école de Cologne sociologues du  se regroupant autour de René König